(1888–1972), industriel italien, dirigeant historique de Maserati de 1937 à 1968 avec son frère Marcello Orsi et son fils Omar Orsi
 Anna del Salvatore Orsi (1842-1885), religieuse italienne, vénérable catholique
  (mort en 1894), peintre et sculpteur italien
 , dirigeant sportif brésilien, président des Corinthians en 2007
  (né en 1959), gardien de but et entraîneur de football italien
 Francesco Orsi (1828-1899), médecin italien 
  (né en 1966), homme politique italien
  (née en 1981), enfant-actrice américaine, sœur de Leigh Ann Orsi
 Giuseppe Agostino Orsi (1692-1761), cardinal italien
  (né en 1945), industriel italien, président de Finmeccanica
  (1885-1911), officier italien mort au combat en Libye, médaille d'or de la valeur militaire
  (née en 1984), actrice américaine, sœur de Ginger Orsi
 Lelio Orsi (ca 1508/1511-1587), peintre, dessinateur et architecte italien
 Marco Orsi (1990), nageur italien
  (née en 1993), mannequin uruguayenne
 Paolo Orsi (1859-1935), archéologue italien
 Paolo Mangelli Orsi (1762-1846), cardinal italien
 Prospero Orsi (1560-1620), peintre italien
 Raimundo Orsi (1901-1986), footballeur argentino-italien

Voir aussi 
 D'Orsi
  (1845–1929), sculpteur italien

autres
 les clarinettes Orsi

Notes et références